Municipio de Seventy-Six puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Seventy-Six (condado de Muscatine, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Muscatine.
 Municipio de Seventy-Six (condado de Washington, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Seventy-Six (condado de Sumner, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Sumner.